El término Dana puede referirse a:

Mitología y religiones
 Dana, diosa de la mitología celta, fundadora del Tuatha De Danaan.
 Danu, diosa de la mitología hinduista.
 Dana, rey corintio hijo de Sísifo y Mérope, en la mitología griega.
 Dāna (‘caridad’ en sánscrito), una de las paramitas (virtudes budistas) y una de las virtudes hinduistas.

Nombre de persona 
 Dana, nombre de origen hebreo.

Personas 
 Richard Henry Dana (1815-1882), abogado y político estadounidense, famoso por su libro Two years before the mast.
 Dana abreviación científica correspondiente al geólogo, mineralogista, zoólogo, y botánico estadounidense James Dwight Dana (1813-1895).
 Viola Dana o Viola Flugrath (1897-1987), seudónimo de Virginia Flugrath, actriz de cine mudo.
 Dana Andrews (1909-1998), actor estadounidense.
 Dana (1939-2003), seudónimo de Danais Winnycka, música ucraniana, líder espiritual de la banda argentina de rock de los años sesenta Arco Iris.
 Dana (1951-), seudónimo de Rosemary Scallon, cantante católica irlandesa ganadora del Festival de Eurovisión 1970, actualmente política.
 Dana Gould (1964), actor, comediante y guionista estadounidense.
 Dana International (1972), seudónimo de Sharon Cohen, cantante israelí.

Personajes de ficción 
 Dana Scully, personaje de ficción en la serie estadounidense de ciencia ficción The X-files.
 Dana Fairbanks, personaje de la serie estadounidense de televisión The L word.
 Dana, personaje protagonista de la saga Crónicas de la Torre de Laura Gallego García
 Dana, muñeca de My Scene.

Ciencia
 DANA (Depresión Aislada a Niveles Altos), llamada en meteorología gota fría.
 Dana, género de anfípodo.

Empresas
  DANA Connect, Software as a service (SaaS) de automatización para la industria financiera.
 Dana, marca deportiva argentina.

Música
 Dana, banda cubana de rock.
 «Blues de Dana», canción de la banda argentina Arco Iris, dedicada a la gurú Dana (1939-2003).
  Dana Dana , Now United

Publicaciones
 Dana, revista irlandesa de librepensamiento.

Militar
 ShKH vz. 77 DANA, un cañón-obús autopropulsado checoslovaco.